Otto von Estorff ist der Name folgender Personen:

* Otto von Estorff (Architekt) (1896–1974), deutscher Architekt
 Otto von Estorff (Dompropst), Otto (VII.) von Estorff (1566–1637), auf Barnstedt und Veerßen, Domherr und ab 1618 Dompropst im Stift Schwerin
 Otto von Estorff (Ingenieur) (* 1957), deutscher Ingenieurwissenschaftler und Hochschullehrer